Ivanovo – cittadina della Bielorussia
 Ivanovo – località della Bulgaria
 Ivanovo – città della Russia
 Ivanovo – villaggio della Serbia
 Oblast' di Ivanovo – oblast' della Russia

Pagine correlate
Ivanov
Ivanova
Ivanovskij